C22H42O2 – formula molecolare dell'acido cetoleico
C22H42O2 – formula molecolare dell'acido erucico

Formule molecolari